Taschendieb bzw. Taschendiebe bezeichnet

 den Ausführenden einer Straftat, siehe Taschendiebstahl
 einen deutschen Spielfilm von 1921, siehe Taschendiebe (Film). Regie: Emil Justitz

Siehe auch:

 den deutschen Spielfilm von 1962 mit Heinz Rühmann: Max, der Taschendieb. Regie: Imo Moszkowicz